Arroz con leche también puede referirse a:

Gastronomía 
 Arroz con leche, postre hecho a base de arroz, leche endulzante y saborizante, típico principalmente en países latinoamericanos, Europa meridional y algunos países Árabes , entre otros.
 Arroz con leche turco (fırın sütlaç), postre turco principalmente típico de la provincia de Trebisonda.

Cine y televisión 
 Arroz con leche, obra cinematográfica argentina del género comedia realizada en 1950.
 Arroz con leche, telenovela venezolana realizada por Venevisión, en el año 2007.

Literatura 
 Arroz con leche, historia escrita por Doris Seguí, que fue llevada a la televisión por Venevisión en 2007.

Música 
 Arroz con leche, álbum de estudio de la banda mexicana Pxndx, producida por Movic Records en el año 2000.
 Arroz con leche, canción popular de cuna.